La Orilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Orilla, Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas, 
 La Orilla, Oaxaca, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar